Населені пункти в Чехії:

 Клучов (Тршебич)
 Клучов (Колін)